Суперкубок Албанії з футболу 1994 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 квітня 1995 року між чемпіоном Албанії клубом Теута та переможцем кубку Тираною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

1994
Албанія